Brozulat ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Brozulat (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Stefanie Brozulat (* 1963), deutsche Fußballspielerin